120-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 120 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Индийский океан, Австралию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 60-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 120-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 

Долгота